Charles Correll (1890-1972) – amerykański komik
 Charles Correll Jr (1944-2004) – amerykański reżyser